Blumenhagen può riferirsi a:
 Blumenhagen – frazione della città tedesca di Schwedt/Oder
 Blumenhagen – frazione del comune tedesco di Jatznick